Purgold ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Purgold (1820–1891), deutscher Geologe und Montaningenieur
 Carl Purgold (1778–1851), Bürgermeister von Gotha
 Heinrich Purgold (1629–1671), deutscher evangelischer Pfarrer  
 Johannes Purgold (um 1450–1534), deutscher Chronist
 Karl Purgold (1850–1939), deutscher Klassischer Archäologe
 Ludwig Purgold (1780–1821), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar